Meniscus bezeichnet

 in der Anatomie einen scheibenförmigen (im Knie halbmondförmigen) Knorpel in einem Gelenk, siehe Meniskus (Anatomie)
 eine Gattung aus der Familie Cytophagaceae (Bakterien), siehe Meniscus (Gattung)

Siehe auch Meniskus, Meniskos